Хельстрём () — шведская фамилия. Известные носители:
 Хельстрём, Александр (род. 1987) — шведский хоккеист.
 Хельстрём, Бёрге (1957—2017) — шведский писатель детективного жанра.
 Хельстрём, Густаф (1882—1953) — шведский писатель и журналист, член Шведской академии (с 1942 г.).
 Хельстрём, Дмитрий Валерьевич (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Хельстрём, Карл (1864—1962) — шведский яхтсмен, олимпийский чемпион (1912).
 Хельстрём, Курт (род. 1943) — генеральный директор компании «Ericsson» (2001—2003).
 Хельстрём, Матс (род. 1942) — министр внешней торговли Швеции (1983—1986, 1994—1996), министр сельского хозяйства (1986—1991), губернатор лена Стокгольм (2002—2006).
 Хельстрём, Олоф (1861—1934) — шведский политик, член нижней палаты парламента Швеции (1909—1911).
 Хельстрём, Пауль (1866—1927) — министр сельского хозяйства Швеции (1926—1927), член нижней (1903—1905, 1912—1914) и верхней (с 1921 г.) палат парламента Швеции.
 Хельстрём, Роб (род. 1977) — новозеландский гребец.
 Хельстрём, Ронни (1949—2022) — шведский футболист.
 Хельстрём, Ян (род. 1960) — шведский футболист, чемпион Швеции в составе клуба «Норрчёпинг» (1989).
 Хельстрём, Ян Арвид (1941—1994) — епископ епархии Векшё Церкви Швеции (с 1991 г.), профессор университета Уппсалы в области изучения религии и общества (с 1984 г.), автор религиозных гимнов.